Ron Riley puede hacer referencia a:
 Ronald Jay "Ron" Riley, baloncestista estadounidense nacido en 1950.
 Ron Riley, baloncestista estadounidense nacido en 1973.